Тиму́р Магоме́дович Никархо́ев (род. 11 марта 1993, Ачхой-Мартан, Чечня, Россия) — бельгийский профессиональный боксёр чеченского происхождения. Чемпион мира среди молодёжи по версии WBC (2015—2017), чемпион Бельгии среди профессионалов (2016—2017).

Биография 
Воспитанник калининградской школы бокса. Начинал спортивную карьеру с секции рукопашного боя. В 17 лет начал активно заниматься боксом под руководством Олега Кругова. Провёл на любительском уровне шестьдесят восемь боев, победив в пятидесяти шести. В 2013 году переехал в Бельгию, где по сей день успешно продолжает профессиональную карьеру.

В октябре 2019 года Никархоев в числе лучших боксёров Бельгии получил национальную награду «Золотая перчатка». На церемонии награждения присутствовал Жан-Поль Бельмондо.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Бельгии по боксу